Монтенегро-де-Камерос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пинарес. Занимает площадь 55,32 км². Население 92 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории